Мигаль Андрій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Мигаль Борис Кирилович — український історик.
 Мигаль Іванна Григорівна — українська оперна співачка.
 Мигаль Микола Дмитрович — український вчений-агроном, доктор біологічних наук (1994), професор (2005).
 Мигаль Павло Костянтинович (1903—1986) — український учений, хімік, професор.
 Мигаль Роман Степанович — український військовий та політичний діяч. Член УВО та ОУН.
 Мигаль Степан Іванович — керівник Лешнівського підрайонного та кущового проводу ОУН, вістун УПА.
 Мигаль Тарас Степанович — український письменник і публіцист.
 Мигаль Данило Богданович — канадський українець, член Спілки української молоді.